Ко́рмщиков — фамилия. Известные носители:

 Кормщиков, Александр Харитонович (1924—1981) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Кормщиков, Владислав Борисович (род. 1967) — российский спортсмен (спортивное ориентирование на лыжах).